Itabashi steht für:

 Itabashi, ein Bezirk der Stadt Tokio, Japan
 Itabashi (Han), ein japanisches Lehen

Itabashi ist der Familienname folgender Personen:

 Fumio Itabashi (* 1949), japanischer Jazzmusiker
 Takumi Itabashi (* 1978), japanischer Politologe